Trübner peut désigner :
 Karl Trübner (1846-1907), un éditeur allemand qui fut actif à Strasbourg.
 Nikolaus, dit Nicolas Trübner, (1817-1884), éditeur et linguiste anglais de naissance allemande
 Wilhelm Trübner (1851-1917, peintre allemand, frère du précédent

Homonymie de patronyme